Nixon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nixon Township (Illinois)
 Nixon Township (North Dakota)